Три скобки, или тройные скобки, также известные как (((эхо))) — антисемитская символика в интернете, используемая для обозначения лиц, групп или организаций, связанных с евреями, подозреваемых в заговоре или связях с евреями, либо имеющих семитское происхождение. Практика возникла в неонацистском блоге The Right Stuff, аффилированном с альтернативными правыми; по задумке редакторов блога, «эхо» символизирует, что из-за исторических действий евреев их фамилии «эхом отозвались в истории». В интернет-сообществе тройные скобки используются среди ультраправых и антисемитов; в различных блогах, соцсетях и форумах, тройные скобки могут означать также сигнал к преследованиям данной личности или организации.

Использование данного обозначения привлекло всеобщее внимание в статье, опубликованной Mic в июне 2016 года. Отчёты также побудили Google удалить расширение для браузера, предназначенное для автоматического размещения тройных скобок вокруг еврейских имён на веб-страницах, и обозначение классифицируется как форма разжигания ненависти. В результате этих действий некоторые пользователи, как евреи, так и неевреи, намеренно поместили свои имена в тройные круглые скобки в качестве акта солидарности.

Использование 
Берётся ник, имя или название и записывается в три круглые скобки посередине.

История 
Использование слова «эхо» возникло в эпизоде 2014 года Daily Shoah, подкаста, созданного ультраправым блогом The Right Stuff. Подкаст включает в себя сегмент, известный как «Минута торговца», где еврейские имена произносятся с эффектом мультяшного эха, чтобы выделить их. Редакторы The Right Stuff объяснили, что использование эха, представленного в тексте с помощью тройных круглых скобок, было внутренним мемом, призванным символизировать мнение о том, что действия евреев в прошлом заставляют их имена «отзываться эхом на протяжении всей истории». Изнутри каждая круглая скобка отражает предполагаемое участие евреев в средствах массовой информации, массовой иммиграции и глобальном сионизме.

С тех пор тройные скобки использовались в социальных сетях, таких как Twitter, антисемитами, альт-правыми, неонацистами и белыми националистами в качестве сигнала для преследования евреев. Ряд еврейских журналистов сообщили веб-сайту Mic, что после того, как их имена были упомянуты в echoes, они начали получать сообщения от троллей, содержащие антисемитские сообщения, фотографии Холокоста и угрозы убийством. Газета «Джерусалем пост» сообщила, что тройные круглые скобки «стали оружием в арсенале так называемых „альт-правых“, аморфного, преимущественно сетевого консервативного движения, которое становится всё более заметным и громким в разгар президентской кампании Дональда Трампа», и что эта тактика всё чаще использовалась против еврейских журналистов, публикующих материалы, критикующие кандидата от Республиканской партии. Пользователь, который участвует в этих «собачьих» действиях, описал обозначение echo как похожее на «собачий свисток». Поисковые системы обычно игнорируют знаки препинания, содержащиеся в запросе, что означает, что может быть трудно преднамеренно найти сообщения, содержащие это обозначение.

В июньской статье 2016 года, подробно описывающей это явление, Mic также сообщила, что для веб-браузера Google Chrome было разработано расширение, известное как «Детектор совпадений», которое автоматически заключает в тройные круглые скобки имена людей, которые «были вовлечены в определённые политические движения и медиа-империи». Расширение содержит список из 8771 имени, включая распространённые еврейские имена и фамилии, имена медийных личностей, которые критиковали Трампа, зятя Трампа Джареда Кушнера, а также таких организаций, как Ben & Jerry’s и Kars4Kids.

Абсурдистский пользователь Twitter dril вызвал споры в июне 2016 года после публикации твита, в котором он сатирически использовал тройные скобки. В частности, дрил написал в твиттере: «Я отказываюсь потреблять любой продукт, который был создан или, как утверждается, был создан (((Эльфами Киблер)))». Журналист Джей Хэтэуэй написал, что большинство подписчиков Дрила поняли твит как ироничная шутка, исследующая неопределённый «этикет вокруг этого самого выражения фанатизма 2016 года … Может ли нееврей применить (((отголоски))) к своему имени в знак союзничества? Можно ли использовать круглые скобки в шутке за счёт сторонников превосходства белой расы? Чёткого консенсуса нет». Несмотря на это, некоторые крайне правые пользователи Twitter восприняли твит как подлинный сигнал поддержки антисемитизма, а другие сочли твит безвкусным даже в качестве шутки.

Исторические параллели 
Во время сталинских чисток имена евреев, которых обвиняли в том, что они «безродные космополиты», помещались в одиночные круглые скобки. Неизвестно, заимствована ли современная практика тройных скобок из советской или нет. Однако эпитет «безродные космополиты» недавно был возрождён в праворадикальном популистском контексте в США, предположительно как эвфемизм для евреев.

Технические ошибки 
Использование тройных скобок легко выявляется автоматически поисковыми движками (но не их пользователями) и платформами для блогов и микроблогов, такими как Twitter, для последующей блокировки. Незначительные затруднения могут представлять привычка многих русских повторять несколько раз скобки в смайликах, тройные скобки, поставленные из солидарности, а также математические формулы и фрагменты программного кода.

Примечания 

Пунктуация
Альтернативные правые
Антисемитизм в США
Интернет-мемы